Il singolare del torneo di tennis Aberto Da Costa Do Sauipe 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Alexandre Simoni 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Alexandre Simoni (finale)
 André Sá (Campione)
 Ivo Heuberger (semifinali)
 Flávio Saretta (semifinali)

 Alejandro Hernández (primo turno)
 Robert Kendrick (quarti di finale)
 Michael Joyce (secondo turno)
 Ramón Delgado (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aberto Da Costa Do Sauipe 2001